Москвичов () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Москвичов Валерій Аркадійович (1950—2011) — радянський футболіст, півзахисник і захисник.
 Москвичов Віктор Олександрович (1922—1997) — капітан Радянської Армії, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1946).
 Москвичов Євгеній Сергійович (1958) — депутат Державної думи Російської Федерації.
 Москвичов Іван Романович (1913—1978) — радянський державний і політичний діяч, голова Президії Верховної Ради Марійської АРСР.
 Москвичов Ігор Євгенович (1971) — український футзаліст, тренер.

Російські прізвища